Ernesto Contreras peut désigner :
 Ernesto Contreras (né en 1969) : réalisateur mexicain ;
 Ernesto Contreras (né en 1937) : coureur cycliste argentin.

Homonymie de patronyme